Municipio de Hickory Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hickory Grove (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Newton.
 Municipio de Hickory Grove (Indiana), un municipio ubicado en el condado de Benton.
 Municipio de Hickory Grove (condado de Jasper, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jasper.
 Municipio de Hickory Grove (condado de Scott, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Hickory Grove (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Warren.